ARG puede referirse a:
 ARG, la abreviación de .
 ARG, el código FIFA para referirse a la  Selección de fútbol de Argentina.
 ARG, el código IATA del Aeropuerto Regional de Walnut Ridge de Arkansas, Estados Unidos.
 Arg, la abreviatura del aminoácido arginina, en bioquímica.
 Arg, código ISO 639-2 del idioma aragonés.
 Las siglas de Alternate Reality Game, Juego de realidad alternativa

Siglas